55-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 25 сентября 1988 года. Победу, третий раз в карьере, одержал французский велогонщик Шарли Мотте.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1988 на FirstCycling
 
 
  

1988 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1988 году
Сентябрь 1988 года